W Polsce 
 Luboszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno 
 Luboszyce – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Luboszyce – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Łubniany 
 Luboszyce – gmina
 Luboszyce – gromada w powiecie górowskim
 Luboszyce – gromada w powiecie opolskim
 Luboszyce – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Luboszyce Małe